Белоярка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Белоярка — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Белоярка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Белоярка — село в Мошковском районе Новосибирской области.
 Белоярка — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.

См. также 

 Белоярка 1-я
Новая Белоярка